Švéda oder Sveda ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Švéda (1931–2007), tschechoslowakischer Ruderer
 Michael Sveda (1912–1999), US-amerikanischer Chemiker
 Petr Švéda (* 1944), tschechoslowakischer Filmregisseur
 Václav Švéda (1921–1955), tschechoslowakischer Widerstandskämpfer